Губко — фамилия.
 Губко, Виктор Федосеевич  (1948—2005) — советский и российский скульптор. 
 Губко, Михаил Владимирович (род. 1977) — российский математик, профессор РАН.